Брет може да се односи на:

 Брет (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Брет (Дром), насељено место у Француској, у департману Дром
 Брет (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Брет ле Пен, насељено место у Француској, у департману Сарт
 Брет Гуревиц, гитариста и текстописац у бенду -{Bad Religion}-
 Биолуминесцентно резонантни енергетски трансфер, аналитичка метода